A temporada da NHL de 2015–16 é a 98.ª da história da liga. O Pittsburgh Penguins conquistou seu quarto título da Copa Stanley, vencendo o San Jose Sharks, que venceu a Conferência Oeste pela primeira vez após 25 anos de atividade.

Temporada regular

Resultados 

* – Líder da divisão, y – Venceu divisão, z  Venceu conferência (e divisão), p-Vencedor do Troféu dos Presidentes

Playoffs

NHL
2015 no hóquei no gelo
2016 no hóquei no gelo
Desporto no Canadá em 2015‎
Desporto no Canadá em 2016
Desporto nos Estados Unidos em 2015‎
Desporto nos Estados Unidos em 2016